Kor (Núbia), fortalesa de Núbia
 Kor (mesura) unitat de mesura d'Assíria i Babilònia
 Riu Kor, riu de l'Iran
 KOR, sigles del manga d'Izumi Matsumoto Kimagure Orange Road

Vegeu també 
 Cor (desambiguació)